Gouvernement Paul Ramadier (1), du  au  ;
Gouvernement Paul Ramadier (2), du  au .

Voir aussi
Paul Ramadier et Historique des gouvernements de la France